Ранчо Бугамбилијас има више значења:

 Ранчо Бугамбилијас (Санта Круз де Хувентино Росас), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ранчо Бугамбилијас (Тлавелилпан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ранчо Бугамбилијас (Компостела), насеље у савезној држави Најарит у Мексику